Symfonie nr. 39 (Haydn)
Symfonie nr. 39 (Hovhaness)
Symfonie nr. 39 (Mozart)
Symfonie nr. 39 (Segerstam)

C 39